Bell kan henvise til flere artikler:

 Alexander Graham Bell – skotskamerikansk opfinder, som bl.a. opfandt telefonen.
 John Bell - fysiker lagde grunden for Bell test-eksperimenter og påviste og opdagede hermed kvantefysisk sammenfiltring.
 Bell Labs – tidligere kendt som Bell Telephone Laboratories, er en forsknings- og udviklingsinstitutioner inden for telekommunikation, elektronik og datalogi.
 Bell Aircraft Corporation – tidligere amerikansk fly- og helikopterproducent.
 Bell Helicopter Textron – nuværende amerikansk helikopterproducent.
 Bell (månekrater) – et nedslagskrater på Månen
 Bell (Oklahoma) – by i Oklahoma, USA